Frederick peut faire référence à :

Prénoms

Personnage
 Frédérick Lemaître, le personnage principal de la pièce de théâtre Frédérick ou le Boulevard du Crime écrite par Éric-Emmanuel Schmitt.

Patronyme 
 Francis Frederick (1907-1968), rameur d'aviron américain.
 Marcia Frederick (née en 1963), gymnaste artistique américaine.
 Tanna Frederick (née en 1979), actrice américaine.

Toponymes

Frederick, une communauté du district de Cochrane en Ontario;

Frederick, une ville du Colorado ;
 Frederick, une ville du Dakota du Sud ;
 Frederick, une ville du Kansas ;
 Frederick, ville du Maryland ;
 Frederick, ville de l'Oklahoma ;
 Passage Frederick, bras de mer situé en Alaska du Sud-Est.

Fort Frederick, place forte historique de Trincomalee
Homonymie de toponyme